Beck Moritz (19. század) rabbi, újságíró.

Élete 

Pápán született az 1840-es évek végén és mint iskolaigazgató és rabbi működött Bukarestben. Egyházi tevékenysége mellett szerkesztette a Rovista Israelita című, román nyelven kéthavonta megjelenő folyóiratot. Egyéb műve: Vocabular analytici ebraico-romaniste (1882).

Források

Rabbik
Magyar újságírók
Magyar hebraisták
Zsidó származású magyarok
Magyar pedagógusok
Pápaiak